Otto Berg (ur. 1906, zm. 1991) – norweski lekkoatleta, skoczek w dal
 Otto Berg (ur. 1873, zm. 1939) – niemiecki naukowiec, jeden z odkrywców pierwiastka ren